Дом-музей Мартироса Сарьяна () — учреждение культуры, находится в Ереване, улица Сарьяна, д. 3.

Экспозиция 

Коллекция музея включает картины, документы, личные вещи, относящиеся к жизни и творчеству известного армянского советского художника Мартироса Сарьяна (1880—1972). Основой художественной коллекции стали 50 произведений, подаренных самим Сарьяном.

История 
Музей был основан по специальному постановлению правительства Армянской ССР 26 ноября 1967 года ещё при жизни художника. Здания для музея строились поэтапно — двухэтажный дом, где художник жил и работал в 1932—1972 годах, был построен ещё по проекту архитектора Александра Таманяна. Трёхэтажная галерея была пристроена к дому при организации музея, в 1967 году. Автор проекта галереи — Марк Григорян.

Первым директором Дома-музея стал сын художника, композитор Лазарь Сарьян, осуществивший руководство строительством музейного здания. С 1967 по 2005 годы музей возглавлял искусствовед Шаэн Хачатрян, с 2003 по 2004 год — Люся Мирзоян, до того заведующая фондами музея. С 2004 года директор музея внучка художника, кандидат филологических наук Рузана Сарьян.

Литература

Примечания

Ссылки 
Дом-музей Сарьяна

Дом-музей Мартироса Сарьяна 

1967 год в Армении
Появились в 1960-е годы в Армении
Сарьян
Сарьян
Сарьян
Мартирос Сарьян